Der Kanton Sélestat ist ein französischer Wahlkreis im Département Bas-Rhin in der Region Grand Est (bis 2015 Elsass).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 29 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Sélestat die neun Gemeinden Châtenois, Dieffenthal, Ebersheim, Ebersmunster, Kintzheim, La Vancelle, Orschwiller, Scherwiller und Sélestat. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 132,59 km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 6724.

Selestat